Водокре́щи — день народного календаря у славян, приходящийся на , один из больших годовых праздников у славян. В этот день заканчивались Святки, совершалось освящение водоёмов, купались в проруби и начинали готовиться к зимнему свадебному сезону (малая свадебница).

Другие названия праздника 
, , , , , , , , ; ; , .

В этот день почитаются в том числе: православными славянами — Крещение Господне, Богоявление; славянами-католиками — Три царя (Три короля); что и присутствует в названиях дня.

Традиции 
В восточно-славянской традиции наиболее значимым является канун Водокрещей — Крещенский вечер. У южных славян восточной части Балкан в комплекс крещенских праздников, помимо кануна Водокрещей, могут входить и ближайшие к этой дате дни — день Ивана Крестителя (7/20.1) и Бабин день (8/21.I); ср. связанные между собой по принципу «мужской-женский» названия праздников:  [то есть мужские Водокрещи] (6/19.1) и Женски Водици [женские Водокрещи] (7/20.1); в.- (6/19.1), Жабице (7/20.1), Бабице (8/21.1). В Македонии, где крещенский комплекс обрядов особенно развит, к дням «мужского» и «женского» Крещения приурочены особые ритуалы, когда в первый день в реке купали мужчин и мальчиков-первенцев в семье, а во второй день — невесток и девочек-первенцев; в первый день совершались обходы села «мужской колядой» (), во второй — «женской» ().

Славяне верили, что в полночь накануне Крещения вода в водоёмах приобретает особую силу: она превращается в вино; на миг останавливаются реки и вода становится чудодейственной, «святой» и чистой; можно увидеть, как она волнуется, колышется. Считается, что богоявленская вода знаменует одухотворение и преображение стихий. Центральным событием праздника было церковное освящение воды, которое могло происходить как в церкви, так и на реке или у колодца (у болгар и македонцев погружение креста в воду могло совершаться накануне). Освящённую воду бережно приносили в дом. Все ею умывались, на ней готовили, использовали как лечебное средство при болезнях телесных и душевных. Принесенной в дом богоявленской водой хозяева окропляли дом, людей, двор, скот, ульи, огороды, лили её в колодец, добавляли в корм скоту, в бочки с вином. Говорили, что «в богоявленскую ночь, перед утренней, небо открывается, о чём открытому небу помолишься, то сбудется». Но якобы не всем дано видеть это, а только самым благочестивым людям. Но если помолится грешник святому небу в это время, то сбудутся и его желания. Есть поверье, что если поставить под образами чашу с водою да «с верою» посмотреть на неё, — то вода сама собою всколыхнётся в крещенский полдень, что означает: «осеняет и освящает её крещающийся Сын Божий».

Главное событие этого дня — водосвятие, для чего в одном из водоёмов делается прорубь — Иордань. После торжественного крестного хода совершается молебствие. После молебна в проруби купаются: больные — излечиться от болезни, а здоровые — очиститься от греха. В основе зимнего купания русских лежит древний языческий обычай ритуального очищения водой. Верили, что сама прорубь и место вокруг неё обладают чудесной силой. На Русском Севере колядовщики купались в проруби, чтобы вернуть «тому свету душу предка», которому «одалживали» на время Святок своё тело.

В некоторых губерниях Российской империи в XIX веке в этот день устраивались смотрины. Наряженные девушки выстраивались около Иордани или на берегу, а парни выглядывали себе невест.

Среди крестьян было распространено поверье, что на Водокрещи, как на Пасху, Ивана Купалу и Рождество, играет солнце. Считалось, что в эту ночь «отверзаются небесные врата; пресветлый рай, в котором обитает солнце, открывает свои сокровища; воды в реках и источниках приходят в движение и при этом претворяются в вино; на деревьях являются цветы и зреют золотые яблоки». Ночь под Крещение считается наиболее благоприятным временем молитвы к Богу о самом сокровенном.

После окончания голодной кутьи сено, что лежало в течение двух калядных недель, убиралось со стола и относилось скоту, чтобы улучшить и ускорить молоко у коров, а заодно уберечь от ведьминых проказ. В Воронежской области на Крещенье давали скотине «немолоченный» сноп, чтобы скотина «разговелась». В Полесье на Крещенье рисовали кресты и коней на дверях. Когда рисовали коней — приговаривали: «Прыехали на коних, на коних и уедзеце», для того «шоб граза ня била ў хату». Крест — «то Коляда уезжает». Местами исписывали мелом стены, двери и печь разными фигурами деревьев, птиц, зверей, всадников.

Ещё в XX веке русские крестьяне, чтобы предостеречь свой дом от пожара, на Крещенской неделе читали: «Шли святые за мной, несли чашу с водой. Если пожару быть, святые станут пожар тушить. Не гори раз, не гори два, не гори три. Ни сегодня, ни завтра, никогда не гори. Святые стоят, мой дом охраняют. Аминь».

В Курской губернии под Рождество и под Крещенье жгут навоз среди двора, чтоб родители на том свете согревались.

В этот изгоняли бесов из домов, строений. Для этого шумели: гремели посудой, стреляли из ружей, парни с криками и гиканьем скакали верхом по деревне и «лупили» мётлами и кнутами по углам и закоулкам, где могла спрятаться нечисть.

С Крещенья до Масленицы — свадебные недели.

В Болгарии, Македонии и Греции после освящения воды организуют торжественные процессии с хоругвями к водоёму. Существует обычай бросать деревянный крест в воду и после этого нырять за ним. Выловить крест из воды считается почётным. Народное название праздника в Болгарии — «Йордановден», а в Македонии — «Водицы».

Поговорки и приметы 
 От Оспожинок до Водокрещей минуло. От Водокрещей до Евдокей пройдёт семь недель с половиной.
 На протяжении двенадцати дней после водосвятия в проруби нельзя стирать.
 В богоявленскую ночь, перед утренней, небо открывается.
 Трещи мороз, не трещи, а минули Водокрещи.
 Дуй не дуй, не к Рождеству идёт, к Великодню.
 На Крещение чёрт из воды убегает, садится на вербу. На Вербицу — снова с вербы в воду. ().

См. также 

 Колядование
 Святочные гадания
 Кутья
 Крещение Святым Духом

Примечания

Литература

Ссылки 
 Православный календарь. Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа  (pravoslavie.ru)

Святки
Зимние праздники
Народный календарь восточных славян
Народные календари у славян
Праздники 6 января
Праздники 19 января